Spode ist der Familienname folgender Personen:
 Hasso Spode (* 1951), deutscher Historiker und Tourismusforscher
 Heinz Spode (1911–nach 1954), deutscher Politiker (CDU) in der DDR
 Josiah Spode (1733–1797), englischer Porzellanmacher und Manufakturgründer